Reschbach ist der Name folgender Gewässer:

 Reschbach (Weidenbach), Oberlaufname Mühlgraben, rechter Zufluss des Weidenbachs (zum Angerbach, zur Ammer) vor Eberfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Reschbach (Wolfsteiner Ohe), abschnittsweise auch Reschwasser, rechter Oberlauf der Wolfsteiner Ohe bis nahe Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Röschbach